Red Bull Arena – impianto sportivo di Harrison (New Jersey)
 Red Bull Arena – impianto sportivo di Lipsia
 Red Bull Arena – impianto sportivo di Salisburgo